Bradina steht für:

 Bradina (Konjic), ein Dorf in der Verbandsgemeinde Konjic in Bosnien und Herzegowina
 Bradina (Crambidae), eine Gattung von Motten der Familie Crambidae